Кузовкин — фамилия. Известные носители:

 Кузовкин, Геннадий Валерьевич (род. 1968) — российский историк, исследователь советского Самиздата.
 Кузовкин, Василий Александрович (1907 — ?) — советский инженер, конструктор приборов радиолокации.
 Кузовкин, Роман Николаевич (род. 1994) — российский футболист.